Bernard Rollin - filosofo statunitense
 Rollin – singolo di Calvin Harris del 2017
 Rollin – videogioco del 1995 creato dalla Ticsoft

Pagine correlate 
 Rollin'